Bolesław Drewiński – polski wojskowy i policjant
 Maurycy Drewiński – polski lekarz, działacz społeczny
 Wawrzyniec Drewiński – polski urzędnik staropolski, poseł na Sejm